Odd fellows eller oddfellows kan syfta på:

Organisationer

Storbritannien
 Odd fellows (1730) – ett internationellt ordenssällskap först dokumenterat år 1730 i London
 Oddfellows – ett ordenssällskap inklusive Loyal Aristarcus Lodge No.9 i London, Förenade kungariket, tidigast dokumenterad 12 mars 1748;
 Order of Patriotic Oddfellows – grundat i mitten på 1700-talet, baserat i södra England, som stöttade William III av England
 Ancient Order of Oddfellows – grundat i mitten på 1700-talet, baserat i norra England, som stöttade Huset Stuart
 Grand United Order of Oddfellows – grundat 1798 genom sammanslagning av Order of Patriotic Oddfellows och The Ancient Order of Oddfellows
 Independent Order of Oddfellows Manchester Unity – ett ordenssällskap grundat i Manchester år 1810

Internationella
 Independent Order of Odd Fellows – ett politiskt obundet internationellt ordenssällskap grundat i Baltimore, Maryland, Förenta staterna år 1819 
 Grand United Order of Odd Fellows in America – grundat 1843, baserat i Förenta staterna; medlemskap huvudsakligen inkluderande afro-amerikaner

Referenser